В парному розряді жіночого тенісного турніру Avon Championships of California 1980, що проходив у рамках Туру WTA 1980, Сью Баркер і Енн Кійомура виграли титул, у фіналі перемігши пару Грір Стівенс і Вірджинія Вейд 6–0, 6–4.

Сіяні пари 

 Біллі Джин Кінг /  Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
 Кеті Джордан /  Енн Сміт (півфінал)

 Розмарі Казалс /  Бетті-Енн Стюарт (чвертьфінал)
 Сью Баркер /  Енн Кійомура (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

Bank of the West Classic